Il doppio  dello  Svijany Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rameez Junaid e Tim Puetz hanno battuto in finale Colin Ebelthite e Lee Hsin-han 6–0, 6–2.

Teste di serie

  Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Colin Ebelthite /  Lee Hsin-han (finale)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (semifinali)
  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Svijany Open 2013
ATP Challenger Tour 2013